Saxon puede referirse a:

 Saxon, comuna suiza del cantón del Valais;
 Saxon (Carolina del Sur), lugar designado por el censo en el condado de Spartanburg, estado estadounidense de Carolina del Sur;
 Saxon (Wisconsin), pueblo en el condado de Iron, estado estadounidense de Wisconsin; 
 Saxon, grupo musical británico;
 Saxon XSLT, software;
 John Saxon, actor estadounidense;
 la traducción inglesa del gentilicio sajón; o
 Saxon, automóvil producido entre 1913 y 1923.